Иса́йкин — фамилия. Известные носители:
 Исайкин, Александр Михайлович (1952—2013) — генерал-лейтенант.
 Исайкин, Алексей Иванович (род. 1952) — руководитель авиакомпании «Волга-Днепр».
 Исайкин, Анатолий Петрович (род. 1946) — генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт».
 Исайкин, Игорь Александрович (род. 1979) — российский самбист, боец смешанных единоборств, чемпион России, Европы и мира по боевому самбо, Мастер спорта России международного класса.